WK steht für:
 Wahlkonsulat, siehe Konsul
 Wartburg-Kartell Akademisch-Evangelischer Verbindungen
 Wehrkreis, militärische Gebietseinteilung in der Weimarer Republik und des späteren Deutschen Reichs
 Weißer Kreis
 Weißes Kreuz (Rettungsdienst), Südtiroler Rettungsorganisation
 Weltkrieg, ein Konflikt mit Staaten mehrerer Erdteile
 Werbungskosten
 Weser-Kurier, eine Tageszeitung in Bremen und dem niedersächsischen Umland
 Widerstandsklasse, Klassifizierung der Widerstandsfähigkeit eines Materials, siehe Einbruchschutz#Einbruchschutznormen
 Wiederholungskurs als Teil des Militärdienstes in der Schweiz, siehe Schweizer Armee#Fortbildungsdienste der Truppe (FDT)
 Wirtschaftskammer, Vereinigung der gewerblichen Wirtschaftstreibenden in Österreich, siehe Wirtschaftskammer Österreich
 WK Wohnen, deutsche Möbelmarkenkooperation
 Wspomogatelnaja komanda, Gefangenenkommandos zur Bewachung anderer Gefangener in der Sowjetunion
 Edelweiss Air, Schweizer Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Hamburgische Wohnungsbaukreditanstalt, das in Hamburg zuständige Landesförderinstitut für die Abwicklung der Wohnungsbauförderung
 Active Air (IATA-Code), ehemalige türkische Fluggesellschaft
 Greenair (IATA-Code), ehemalige türkische Fluggesellschaft
 Bahnhof Bad Kleinen (DS100-Code)
 in Materialschildern für Kamelhaarwolle

WK als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Ostprignitz-Ruppin (für Wittstock/Dosse)
 Großbritannien: Truro
 Niederlande: Anhänger
 Polen: Ursus, Stadtbezirk von Warschau

Siehe auch:
 Andrew W. K., US-amerikanischer Rockmusiker
 Weka

Abkürzung